Niederhausen pode ser:
 Niederhausen (Nahe) - município localizado no distrito de Bad Kreuznach.
 Niederhausen an der Appel - município localizado no distrito de Donnersbergkreis.

Desambiguações de topônimos